Воро́на — общее название для нескольких видов птиц из рода во́ронов (), а также фамилия и топоним.

Птицы

Фамилия

Топонимы

Реки 
 Ворона (приток Быстрицы) — река Украины, в Ивано-Франковской области. Правый приток Быстрицы-Надворнянской (бассейн Днестра).
 Ворона (приток Хопра) — река в Пензенской, Тамбовской и Воронежской областях.
 Ворона (приток Угры) — река в Смоленской и Калужской областях России.
 Ворона (приток Контровода) — река в Пожарском районе Приморского края.
 Ворона — название реки Полузерье в нижнем течении.
 Ворона — название реки Хава в верхнем течении.
Ворона (река, впадает в Пулозеро) — в Мурманской области.
 Воронуса

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ворона — агрогородок в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Ворона — деревня Ковылкинского района Республики Мордовия.

Украина 
 Ворона — посёлок в Борзнянском районе Черниговской области.
 Ворона — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Ворона — село в Ковельском районе Волынской области.

В музыке 
 «Ворона» — альбом певицы Линды (1996 год).
 «Ворона. Remake & Remix» — альбом певицы Линды (1997 год).

В культуре 
 Бадб () — ирландская богиня войны.
 «Ворона» — российский короткометражный рисованный мультфильм из мультипликационного альманаха «Весёлая карусель».

См. также 
 Vorona berivotrensis — ископаемая птица.

Примечания